Акакій Васадзе — грузинський актор, театральний режисер, педагог, лауреат трьох Сталінських премій.
 Васадзе Таріел Шакрович — народний депутат України 4-7 скликань.

Також 
 29122 Васадзе — астероїд головного поясу.